Rajd Portugalii 1973 – 7. edycja Rajdu Portugalii oraz III. runda Rajdowych Mistrzostw Świata w sezonie 1973, która odbyła się w dniach 13- 18 marca 1973. Zwyciężył Francuz - Jean-Luc Thérier, jadący Alpine-Renault A110 1800. W rajdzie udział wzięło 90 załóg. Wyścig ukończyło 23 ekipy. Cała trasa rajdu liczyła 2820 km. Metą wyścigu była miejscowość Estoril.

Klasyfikacja producentów po Rajdzie Portugalii 1973

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  7º TAP Rallye de Portugal (strona zarchiwizowana), rallybase.nl, [dostęp 2021-10-27].
  (strona zarchiwizowana), rallye-info.com, [dostęp 2021-10-27].

Rajdowe Mistrzostwa Świata 1973
1973
1973 w Portugalii